DDS може означати:

 Doctor of Dental Surgery (Доктор зубної хірургії) — диплом професійної освіти зубних лікарів в англомовних країнах.
 Digital Data Service — торгова марка компанії AT&T, яка використовується для позначення ліній передачі даних зі смугою від 2400 до 56000 біт/с. Використовується також за межами США для позначення ліній 64-128 Кбіт/с та вище.
 Digital Data Storage — стандарт зберігання даних на магнітній плівці DAT.
 Dewey Decimal System — система каталогізації книг.
 Data Design System — виробник DDS-CAD програм.
 Direct Digital Synthesizer — цифровий синтезатор сигналів.
 DirectDraw Surface — формат зберігання зображень в DirectX.
 Data Distribution Service — стандарт від Object Management Group.
Dry Deck Shelter - пристосування на підводному човні.